Автомобильный мост через Черёху — один из мостов через реку Черёха на южной границе Пскова.

Соединяет юг города Пскова (Завокзалье и микрорайон Лопатино) с деревней Черёха (административный центр Ядровской волости Псковского района) в створе Ленинградского шоссе — автотрассы  () на участке Псков —  Остров. Двухполосное одностороннее движение на север в город из Черёхи и Острова. Обратное направление функционирует на новом мосту. После строительства последнего и реконструкции под одностороннее движение, пешеходные дорожки (тротуары) по старому мосту ликвидированы (в пользу соседнего моста).

Примечания

Ссылки 
 Довоенные фото. Окрестности Пскова. См.: фото моста через Черёху
 Старое фото моста через Черёху. 1905-1917гг.

Галерея 

Мосты Пскова